Rastan Saga (conosciuto anche semplicemente come Rastan negli Stati Uniti e in Europa) è un videogioco di tipo hack 'n slash a scorrimento orizzontale, ovvero un videogioco a piattaforme a scorrimento orizzontale basato sull'utilizzo di armi bianche, sviluppato e pubblicato nel 1987 dalla Taito. Sono stati sviluppati alcuni sequel che però non hanno mai registrato successi rilevanti.

Il protagonista Rastan appare come personaggio selezionabile anche nel videogioco Champion Wrestler del 1989, con il nome "Miracle Rastan".

Trama
La storia è molto minimale ed è raccontata solamente nell'introduzione al gioco della versione giapponese: la principessa del regno di Ceim ricompenserà con tutti i tesori dell'impero chi le porterà la testa di un terribile drago.

Durante il demo mode invece appare una schermata dove si vede il barbaro Rastan, protagonista del gioco, in versione anziana, che seduto su un trono recita "Sono stato un ladro e un assassino. D'altro canto, non sarei mai riuscito a sopravvivere in quei tempi difficili. Siediti accanto a me e ascolta la mia storia di giorni ricchi di avventura".

Modalità di gioco
Rastan Saga è un classico degli hack 'n slash del tempo come i titoli della Capcom Black Tiger e Tiger Road.
Si guida il barbaro Rastan, armato di spadone, lungo livelli popolati da creature di estrazione fantasy. I nemici che il barbaro affronta sono prevalentemente ispirati alla mitologia occidentale: tra questi vi sono infatti uomini rettile, scheletri armati ed arpie (riferimento a Gli Argonauti), gargoyle, amazzoni, satiri, centauri e druidi, oltre a giganteschi pipistrelli, api e serpenti; i boss di fine livello appaiono per lo più simili a guerrieri del medioevo europeo o a stregoni ad eccezione del boss finale che è un drago. I livelli sono generalmente divisi in due parti: la prima all'aperto e la seconda all'interno di un castello dove alla fine si affronta il boss.
È possibile colpire con la spada anche verso l'alto o, in salto, verso il basso, e persino colpire da accovacciati; lungo il percorso sono presenti differenti armi da raccogliere.
Buona parte dei nemici sono eliminabili con un solo colpo. Il protagonista ha a disposizione tre vite, e per ciascuna ha una barra di energia.
Lungo il percorso è possibile trovare alcuni oggetti (anelli, bastoni, mantelli, ecc.) che restano nell'inventario del giocatore e forniscono a questo delle determinate capacità.
Se si attende parecchio tempo senza avanzare si viene attaccati da pipistrelli (due nella versione giapponese, otto in quella occidentale).

Accoglienza
Il gioco è stato molto apprezzato per la qualità grafica, l'ambientazione fantasy e il protagonista ispirato a Conan il barbaro. 

Il sonoro del gioco è tuttora considerato tra i migliori mai realizzati per un videogioco arcade.

Serie
 Rastan Saga (1987)
 Rastan Saga II (1988)
 Warrior Blade - Rastan Saga Episode III (1991)

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi fantasy